Kings County kan syfta på

Geografi

Irland
King's County – tidigare namn på County Offaly

Kanada 

 Kings County, Prince Edward Island, county, 
 Kings County, Nova Scotia, county, 
 Kings County, New Brunswick, county,

USA 

 Kings County, Kalifornien, county, 
 Kings County, New York, county, 
 Kings County – ett äldre namn på Washington County, Rhode Island

Se även 
King County